Madjera ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Madjera (1828–1875), Maler
 Wolfgang Madjera (1868–1926), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Magiera
 Macieira